Qingyuan har flere betydninger:

Qingyuan (清远市) - En by på præfekturniveau i provinsen Guangdong

Qingyuan kan henvise til disse andre steder i Kina:
 Mount Qingyuan (清源山) - national park nær Quanzhou, Fujian
 Qingyuan District (青 原 区) - Et bydistrikt i provinsen Jiangxi

Amter 
 Qingyuan Manchu Autonomous County (清 原 满族 自治县) - Et autonomt amt i bypræfekturet Fushun provinsen Liaoning
 Qingyuan - Et amt i provinsen Hebei (清苑 县)
 Qingyuan - Et amt i provinsen Zhejiang (庆元 县)

By 
 Qingyuan - by i Kina som nu hedder Baoding